Fissura (engenharia civil)
 La Trinca
 Trinca-ferro

Desambiguação